

Druyes 
Druyes peut désigner :
 la rivière de la Druyes, cours d'eau de l'Yonne et de la Nièvre ;
 le village de Druyes-les-Belles-Fontaines situé dans la petite région naturelle de la Forterre, aux portes de la Puisaye, dans Yonne ;
 Le château de Druyes, château fort médiéval situé à Druyes-les-Belles-Fontaines.

Druye 
Druye est une commune française du département d'Indre-et-Loire, dans la région Centre.

Druy 
Druy-Parigny est une commune française, située dans le département de la Nièvre et la région Bourgogne-Franche-Comté.